Biondo steht für:
 Biondo (Sänger) (eigentlich Simone Baldasseroni; * 1998), italienischer Rapper und Sänger
 Teatro Biondo, Theatergebäude in Palermo, Italien

Biondo ist der Familienname folgender Personen:

 Antonino Biondo, italienischer Maler 
 Cayetano Biondo (Cayetano Amadeo Biondo; 1902–1986), argentinischert Schauspieler 
 Chris Biondo (Christopher Anthony Biondo; * 1956), Musiker, Komponist und Produzent 
 Flavio Biondo (1392–1463), italienischer Historiker
 Francesco di Biondo (um 1380–1448), italienischer Geistlicher, Bischof von Koper 
 Francesco Antonio Biondo († 1643), italienischer Geistlicher, Bischof von Ortona 
 George Biondo (* 1945), US-amerikanischer Bassgitarrist 
 Giovanni del Biondo (1356–1399), italienischer Maler 
 Joseph Biondo (1897–1966), italienisch-US-amerikanischer Mobster 
 Kristen Biondo (* 1986), US-amerikanische Shorttrackerin 
 Larissa Biondo, italienische Schauspielerin 
 Lionel Biondo (* 1989), argentinischer Radrennfahrer 
 Maurizio Biondo (* 1981), italienischer Radrennfahrer
 Ron Biondo (* 1981), US-amerikanischer Shorttracker 

Siehe auch:
 Bionda
 Blond, die deutsche Entsprechung für das italienische Wort biondo/bionda
 Frank LoBiondo (* 1946), US-amerikanischer Politiker